Дми́трий Андре́евич Василе́нко (12 ноября 1975, Черкесск, Карачаево-Черкесская АО, СССР — 4 ноября 2019) — российский гимнаст, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Окончил Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет (1997).

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.

Cкончался 4 ноября 2019 года на 44-м году жизни.

Спортивные достижения 
Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах мира, Европы и первенствах России

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта России (1995).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997).

Примечания

Ссылки 
 
 

Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Выпускники Карачаево-Черкесского государственного университета
Умершие от бокового амиотрофического склероза